Hymenochaetaceae är en familj av svampar. Hymenochaetaceae ingår i ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hymenochaetaceae